MJS puede ser la abreviación para:

Movimiento Juvenil Salesiano Es una gran rama de grupos juveniles, cristianamente identificados, que se reconocen en la Espiritualidad Juvenil Salesiana, de varios países.
Movimiento de los Jóvenes Socialistas, de varios países.

Partido Multicultural por la Justicia Social es un partido político español.